Каде:

Фамилия 
 Каде (, ) — французская и немецкая фамилия:
 Каде, Жан (род. 1942) — французский дипломат.
 Каде, Отто (1819—1900) — немецкий композитор и музыкальный искусствовед.
 Каде, Эраст Васильевич (1817—1889) — русский хирург.
 Каде, Феликс (1827—1888) — французский публицист.
 Каде, Халид Баткериевич — советский государственный и политический деятель.
 Каде, Эрик (род. 1984) — голландский метатель диска, участник летних Олимпийских игр 2012 года.

Топоним 
 Каде — город в Германии.

Другое 
 Каде — собирательное название традиций и обычаев казахского народа.

См. также 
 Кадео
 Кадеев